Сухы-Ляс () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Познанский повят, Великопольское воеводство. Население — 14 109 человек (на 2008 год).

Соседние гмины 
 Гмина Мурована-Гослина
 Гмина Оборники
 Гмина Рокетница
 Гмина Червонак
 Познань

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства